James Heuga (1943-2010), Amerikaans skiër
Heuga Holding, bekend van het merk Heugaveld, thans Interface Europa Inc.
Heuga-beschikking